Biskupie-Kolonia peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
du powiat de Lublin
 Biskupie-Kolonia, un village dans la gmina de Wólka
 Biskupie-Kolonia, un village dans la gmina de Wysokie